Commons peut désigner :

Patronyme 

 John Rogers Commons (1862-1945), économiste américain.
 Kris Commons (1983-), footballeur écossais.

Autres 
 Wikimedia Commons 
 Creative Commons 
 Licence Creative Commons 
 Science Commons 
 Apache Commons 
 Fedora Commons

Pseudonyme 

 Common (1972-), rappeur et acteur américain.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais